Tandjung Karang, Tandjoeng Karang
Plaats in Indonesië
 Tanjung Karang (Karang Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Tanjung Karang (Tanah Kampung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sungai Penuh in de provincie Jambi
 Bandar Lampung (voorheen Tanjung Karang), hoofdstad van de provincie Lampung
 Tanjung Karang (Jati), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Tanjung Karang (Kampar Kiri Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Karang (Sekarbela), een plaats in het bestuurlijke gebied Mataram in de provincie West-Nusa Tenggara
 Tanjung Karang (Batu Raja Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Karang (Buru), een plaats op het eiland Buru
Station in Indonesië
 Station Tanjung Karang, een spoorwegstation in Kedaton in de provincie Lampung